Lord Byron steht für:
 Baron Byron, erblicher britischer Adelstitel
 George Gordon Byron (1788–1824), britischer Dichter